Скотсхаус (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Монахан (провинция Ольстер).

По разным предположениям, название деревни происходит либо от живших на данной территории шотландцев, либо от фамилии владельца земель в 1660-е, Джорджа Скотта. Старые документы, включая Thom’s Irish Almanac 1862-го года, упоминают деревню то как Scottstown, то как Scotstown. Ирландское название происходит от , что можно перевести как «хижина».

Занятость в поселении обеспечивают два производителя деревянной мебели. Также здесь есть продуктовый магазин, почта, аптека и ещё несколько мелких торговых точек. В октябре в деревне проходит традиционный музыкальный фестиваль Scoil Cheoil na Botha.

Демография 
Население — 250 человек (по переписи 2006 года). В 2002 году население составляло 220 человек.

Данные переписи 2006 года:

Примечания 

Населённые пункты графства Монахан